Бори́с Дени́сов:
 Денисов, Борис Алексеевич (1893—1967) — советский инженер-контр-адмирал, доктор наук, профессор-консультант.
 Денисов, Борис Павлович (1918—1999)  — советский педагог, директор ВТЖТ.
 Денисов, Борис Семёнович (1885—1959) — советский боксёр и тренер.